Who Killed Cock Robin? peut faire référence à :

 Death and Burial of Poor Cock Robin, comptine anglaise plus communément appelée Who Killed Cock Robin? ou simplement Cock Robin.
 titre original anglais du court métrage d'animation de Disney Qui a tué le rouge-gorge ? mettant en scène la comptine 

Le groupe Cock Robin tire son nom de cette comptine